

Codici 
 A84 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico TUBITAK National Observatory
 A84 – codice ECO della difesa olandese, apertura degli scacchi

Strade 
 A84 – autostrada francese Rennes – Caen